Bewoners van Kennemerland
BVV De Kennemers, een voetbalvereniging uit Beverwijk